Карата́у (тюркс. чёрные горы) — топоним.

Россия 
 Каратау (Чёрные горы) — горные хребты вдоль северного склона горной системы Большого Кавказа, являющихся составной частью Кавказских гор на Северном Кавказе.
 Каратау — хребет, западный отрог Южного Урала (Башкортостан, Челябинская область)
 Каратау — ботанический памятник природы общегосударственного значения в Крыму
 Каратау — гора на Караби-яйле в Крыму.
 Каратау — горный массив Внешней гряды Крымских гор

Казахстан 
 Каратау — хребет, северо-западный отрог Тянь-Шаня (Жамбылская, Южно-Казахстанская и Кызылординская области)
 Каратау — хребет, отрог на северо-западе Джунгарского Алатау.
 Каратау — город, районный центр Таласского района, Жамбылской области
 Каратау — другое название гор Мангыстау (Мангыстауская область)

Узбекистан 
 Каратау — горный хребет в составе Нуратау (Навоийская и Самаркандская области Узбекистана).
 Каратау — посёлок городского типа, порт на правом берегу Амударьи, Каракалпакстан.

Таджикистан 
 Каратау (хребет, Таджикистан) — горный хребет.

Примечания